Jessup puede referirse a:

 Jessup, lugar designado por el Censo de Maryland; 
 Jessup, borough de Lackawanna, Pensilvania.
 Jessup, competencia de derecho internacional público